Киргизия принимала участие на I зимних юношеских Олимпийских играх, которые состоялись 13—22 января 2012 года в Инсбруке (Австрия). Страну представлял один спортсмен, соревновавшийся в лыжных гонках. По итогам Игр сборная не завоевала медалей.

Лыжные гонки 

Спринт

Примечания 

Киргизия на юношеских Олимпийских играх
Страны на зимних юношеских Олимпийских играх 2012
Спорт в Киргизии в 2012 году